Et okres eller distrikt er en administrativ enhed i Slovakiet. De hører under regionerne højere niveau end kommunerne.

Egenskaber 
Flere distrikter danner en "region" (slovakisk " kraj "). Et distrikt på den anden side består af et antal "kommuner" (slovakisk "obec"), som igen består af "matrikulære områder" (slovakisk "katastrálne územie").

Distrikter har været enheder for statsadministration i Slovakiet siden Habsburg-monarkiets tid bortset fra perioden fra 2004 til slutningen af 2013. I dag administreres hvert distrikt af et "distriktskontor" (okresný úrad). Siden slutningen af 2013 har der også været nogle specielle distriktskontorer, der har ansvaret (med hensyn til nogle udvalgte emner) ikke for et distriktsområde, men for et områdes region (kraj) - de kaldes "distriktskontor på Regionssædet" (okresný úrad v sídle kraja).

I perioden fra 2004 til slutningen af 2013 blev distriktskontorerne afskaffet og erstattet af "kredskontorer" (obvodný úrad), som normalt var ansvarlige for flere distrikter (undtagen Nové Zámky District, som var et distrikt med to kredskontorer) .

Slovakiet har i øjeblikket 79 distrikter, hovedstaden i Bratislava er opdelt i 5 distrikter og byen Košice i 4 distrikter. Distrikterne er opkaldt efter den største by i distriktet (tidligere kendt som "distriktsbyer").

Distrikter i Slovakiet 
Følgende tabel giver en oversigt over distrikterne sammen med befolkning, område og placering i Slovakiet.

Kilder og henvisninger 

 Urban and municipal statistics

 
Slovakiets geografi